

Neuenburg an der Elbe, oggi Nymburk – città in Boemia Centrale

Neuenburg am Rhein – città del Baden-Württemberg

Neuenburg in Westpreußen, oggi Nowe – città nel voivodato della Cuiavia-Pomerania
 Neuenburg (Soldin), oggi Nowogródek Pomorski – città nel voivodato della Pomerania Occidentale

Neuenburg, oggi Neuchâtel – città nel Canton Neuchâtel